Osoby o tym nazwisku:
 Alexandru Lungu – rumuński judoka
 Arthur Lungu – zambijski piłkarz
 Chisamba Lungu – zambijski piłkarz
 Dan Lungu – rumuński pisarz i dziennikarz
 Edgar Lungu – zambijski prawnik i polityk, prezydent Zambii
 George Zumaire Lungu – rzymskokatolicki biskup
 John Lungu – zambijski piłkarz
 Misheck Lungu – zambijski piłkarz

Inne:
 Lungu – wieś w Estonii, prowincji Rapla
 Język mambwe-lungu – język z rodziny bantu